„Alfredo Cappellini” („Comandante Cappellini”) – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez kilka okrętów Regia Marina i Marina Militare:
 „Alfredo Cappellini” – monitor z okresu I wojny światowej, ex-GA53
 „Comandante Cappellini” – okręt podwodny typu Marcello z okresu międzywojennego i II wojny światowej, od 1943 roku nosił nazwę „Aquila III”, po przejęciu przez Niemców UIT-24, a od maja 1945 roku został wcielony do floty japońskiej pod oznaczeniem I-503
 „Alfredo Cappellini” (S507) – okręt podwodny typu Balao z okresu II wojny światowej, ex-amerykański USS „Capitaine” (SS-336), zakupiony w 1966 roku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy włoskich okrętów